Johann Baptist Kraus ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Kraus (Benediktiner) (1700–1762), deutscher Fürstabt
 Johann Baptist Kraus (Pfarrer) (1805–1893), deutscher katholischer Pfarrer